Guldhornene kan syfta på:

 Guldhornene –  två dryckeshorn från den germanska järnåldern, se Gallehushornen
 Guldhornene (dikt) – en dikt från 1802 av den danske författaren Adam Oehlenschläger
 Guldhornene (film) – dansk film från 2007, regisserad av Martin Schmidt